Paganin ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Paganin (* 1966), italienischer Fußballspieler
 Giorgio Paganin (* 1962), italienischer Eisschnellläufer
 Giovanni Paganin (* 1955), italienischer Eisschnellläufer
 Massimo Paganin (* 1970), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Paganini (Begriffsklärung)